Даниэ́ле Дессе́на (; 10 мая 1987, Парма, Италия) — итальянский футболист, полузащитник клуба «Брешиа».

Карьера

Клубная 
Дессена начал профессиональную карьеру в «Парме». В сезоне 2004/05 футболист дебютировал в Серии А. Первый мяч в еврокубках Дессена забил в матче первого раунда Кубка УЕФА 2006/07 против казанского «Рубина».

В сезоне 2007/08 «Парма» заняла место 19 в чемпионате и покинула серию А. Летом 2008 года клубы «Сампдория» и «Парма» договорились о совместном владении прав на игрока, и Дессена стал выступать за «Сампдорию». Договор предусматривал возвращение футболиста в прежний клуб, если «Парма» сможет подняться из Серии В в высший дивизион.

В 2009 году Дессена был арендован клубом «Кальяри», после чего вернулся в «Сампдорию». В сезоне 2010/11 итальянский игрок провёл за этот клуб 22 матча в Серии А. В 2012 году перешёл в «Кальяри».

В январе 2019 года Дессена перешел в «Брешиа».

В сборной 
С 2006 по 2009 годы Дессена призывался в молодёжную сборную Италии. Он играл в составе олимпийской сборной на летних Олимпийских играх 2008, где участвовал в двух матчах.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Сампдория»
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Брешиа»